SIL puede referirse a:

 Sistema de Información Legislativa.Base de datos en la que se encuentran los datos principales de los legisladores del poder legislativo mexicano. (Cámara de diputados y cámara de senadores). 
 Safety Integrity Level (Nivel de Integridad de Seguridad), un método de evaluación de la seguridad.
 SIL International, una organización religiosa dedicada al estudio de idiomas poco conocidos.
 Sistema de cambio local, red local de trueque.
 Solidaridad Internacional Libertaria, red de solidaridad internacional de federaciones y organizaciones anarquistas.
 Sil, un río del noroeste de la península ibérica, afluente del Miño.
 SIL Open Font License, una licencia de software para la distribución de tipos de letra.

Acrónimos